Sandonnini – cognome italiano
 Claudio Sandonnini – politico italiano